«Pámpano» puede referirse a:

Agricultura 
 Sarmiento, el tallo o rama de la cepa de vid.

Zoología 
 Trachinotus, género de especies de peces de agua salada de la familia Carangidae.

Véase también